Замок Ландсберг () — комплекс замковых строений в немецком городе Ратинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Замок расположен на холме высотой 65 метров среди леса, по адресу August-Thyssen-Straße, 1а. Замок расположен в непосредственной близости от замка Гугенпот, что находится в районе Кеттвиг города Эссен.

История 

Замок Ландсберг был основан в XIII веке графом Адольфом V фон Берг, но первым владельцем замка стал Филипп фон Верден (1259-†1297). С 1291 года владельцы замка принимают имя Ландсбергов. Семейство Ландсбергов становится одним из богатейших и влиятельнейших родов в регионе.
4 ноября 1548 года герцогом Юлих-Клеве-Берга Вильгельмом замок был закреплён за Бертрамом фон Ландсбергом в качестве ленного владения.
В 1589 году замок был захвачен испанскими войсками под командованием Франсиско де Мендосы. Это был первый случай захвата замка, который до этого считался неприступным. В следующий раз замок удалось захватить войскам Кёльнского архиепископа Эрнста Баварского в 1597 году. В ходе Тридцатилетней войны в 1633 году замок был захвачен и разорён.
В 1705 году со смертью Витуса Арнольда фон Ландсберга прервалась мужская линия дома Ландсбергов и в 1713 году замок в качестве приданого за Анной фон Ландсберг перешёл во владение барона Сигизмунда фон Беверна. В 1825 году вдова его потомка Готфрида фон Беверна продала замок прусскому камергеру барону Жерару фон Карнапу. В 1837 году Герхард фон Карнап продал замок Ландсберг за 50 000 талеров барону Александру фон Ландсберг-Фелену, который стал использовать замок в качестве летней резиденции.
В 1903 году замок и прилегающие владения был продан Игнацем фон Ландсберг-Феленом немецкому промышленнику Августу Тиссену. После его смерти, последовавшей 4 апреля 1926 года, замок был передан специально организованной компании «August Thyssen-Stiftung Schloß Landsberg», в собственности которой он находится и по сей день.
Во время второй мировой войны в замке Ландсберг, также как и в соседнем замке Гугенпот, находился комитет по планированию военного хозяйства. В 1945 году замок был оккупирован британскими войсками и в нём разместили склад инженерного оборудования. С июня 1947 года по февраль 1952 года в замке размещался детский санаторий, а затем вплоть до марта 1966 года — детский дом, предназначенный для детей, чьи родственники работали в компании «Thyssen AG». С 1967 года до 1984 года замок использовался для проведения встреч евангелической общиной Эссена. С 1989 года компания «Thyssen AG» использует замок для проведения семинаров и конференций.

Описание

Донжон 
Донжон расположен в юго-западном углу замкового комплекса. Представляет собой квадратную в плане четырёхэтажную башню высотой 33 метра.

Ворота 
Ворота, возведённые в XVII веке расположены с южной стороны комплекса, украшены сверху соединёнными гербам родов Ландсбергов и Мешеде с наружной стороны и Ландсбергов и Хатцфельдов — с внутренней.

Господский дом 
Существующий сегодня господский дом был построен в XVII веке на фундаменте средневекового строения. Здание построено в барочном стиле, а при перестройке здания в XX веке оно получило отдельные элементы в стиле модерна. С северно-восточной стороны к господскому дому примыкает конюшенный корпус, в котором сейчас располагается конференц-зал.

Круглая башня 
С северной стороны замкового комплекса находится трёхэтажная круглая башня. В XIX веке башня называлась «архивной», что даёт возможность сделать предположение о её тогдашнем использовании.

Литература 
 Carl-Friedrich Baumann: Schloss Landsberg und Thyssen. 3. Auflage. ThyssenKrupp AG und August Thyssen-Stiftung Schloß Landsberg, Duisburg, Mülheim an der Ruhr 2003.
 Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie nebst den königlichen Familien-, Haus-, Fideicommiss- und Schattull-Gütern. Berlin 1860/1861. (online, PDF; 244 kB).
 Claudia Euskirchen, Jörg Lesczenski, Stephan Strauß, Birgit Wörner: Hausforschung bei August Thyssen. Schloss Landsberg wird untersucht. In: Denkmalpflege im Rheinland. Jg. 18, Nr. 4, 2001, S. 184−186. (online).
 Gisbert Knopp: Schloß Landsberg. 3. Auflage. Thyssen AG und August Thyssen-Stiftung Schloß Landsberg, Duisburg, Mülheim an der Ruhr 1995.
 Gisbert Knopp: Schloß Landsberg in Ratingen. 2. Auflage. Neusser Druckerei und Verlag, Neuss 1986, ISBN 3-88094-524-1.
 Otto Lüer: Schloß Landsberg an der Ruhr. In: Deutsche Bauzeitung. Jg. 40, 1906, Nr. 28, S. 191—192 (sieben Abbildungen).
 Oskar Stavenhagen: Landsberg. In: Genealogisches Handbuch der kurländischen Ritterschaft, Teil 3, 2: Kurland, Lfg. 9-12, Bd. 2, Görlitz 1937, S. 648—666.

Ссылки 
 http://www.route-industriekultur.de/themenrouten/12-geschichte-und-gegenwart-der-ruhr/schloss-landsberg.html 

Замки Рура
Здания и сооружения Ратингена
Путь индустриальной культуры